În dreptul comunitar, decizia este un instrument legislativ obligatoriu în toate elementele sale pentru toți cei cărora le este adresat. O decizie poate fi adoptată în conformitate cu Tratatul CE fie de Parlamentul European și de Consiliu, fie de Consiliu ori de Comisie. Deciziile sunt rareori utilizate în domeniul cooperării judiciare în materie civilă. Rețeaua Judiciară Europeană în materie civilă și comercială a fost instituită printr-o decizie a Consiliului.

Legături externe 
 Portalul web al Rețelei judiciare Europene
 

Dreptul Uniunii Europene